Slovo Snippet má několik významů.

 Snippet (programování) – malý znovupoužitelný kus programového kódu
 Snippet – v oblasti hudby synonymum ke slovu vzorkování